Улица Силезских повстанцев:

 Улица Силезских повстанцев во Вроцлаве;
  в Катовице;
  в Рыбнике;
  в Варшаве;
  в Закопане;
  в Пруднике;